

Алушково  — село у Пустошкинському районі Псковської області;
 Алушково  — село у Краснинському районі Смоленської області.